Директорія (Франція) — уряд Французької республіки в останній період французької революції 1789-1799 рр.
 Директорія (Крим) — виконавчий орган Меджлісу кримськотатарського народу у 1917-1918 рр.
 Директорія УНР — найвищий орган державної влади Української Народної Республіки, який діяв з 14 листопада 1918 року до 10 листопада 1920 року
 Директорія Підкарпатської Русі — тимчасовий п'ятичленний дорадчий адміністративний орган при військовій адміністрації Чехословацької республіки з питань мов, шкіл, релігії та місцевого самоуправління.
 Директорія — форма правління, де повноваження глави держави або глави уряду здійснює колегія з кількох осіб.

Посилання 
 Директорія  // 
Директорія  //